Lend Me Your Husband – film del 1924 diretto da Christy Cabanne
 Lend Me Your Husband – film del 1935 diretto da Frederick Hayward